Берлин еПри е кръг от шампионата за болиди с електрическо задвижване Формула Е под егидата на ФИА. Провежда се от дебютния сезон 2014/15 на първенството всяка година на Летище Темпелхоф в Берлин, Германия.

История 
Първоначалната идея на организаторите е Берлин да домакинства на кръг от Формула Е на временна писта по улиците на града на фона на Бранденбургската врата, но тя не е приета от берлинския сенат. Така се стига до решението пистата да бъде разположена на бетонната площадка пред терминала на затвореното летище Берлин-Темпелхоф. Първият старт на пистата се състои на 23 май 2015 г.

През сезон 2015/16 надпреварата се състои на Берлин Стрийт Съркът, тъй като временната писта на Летище Темпелхоф е неизползваема заради настанените там бежанци.

През сезони 2016/17 в Берлин се провеждат два кръга от Формула Е, като единият замества старта в Брюксел, защото белгийската администрация на успява да намери подходящо място за провеждането му.

Писти

Летище Темпелхоф 
Дизайнът на пистата за първото състезание в Берлин е дело на Родриго Нунес. Тя е дълга 2,469 км и има 17 завоя. За стартовете през 2017 г. дизайнът е променен изцяло, като дължината ѝ е 2.277 км и има 10 завоя.

Берлин Стрийт Съркът 
Разположената по протежението на улиците Карл Маркс Алее и Лихтенбергер Щрасе и около площада Щраусбергер Плац Берлин Стрийт Съркът приема старта през 2016 г. Дълга е 2,03 км и има 11 завоя.

Спонсори и официални имена 
 2015: DHL – DHL Берлин еПри 2015
 2016: БМВ i – ФИА Формула Е БМВ i Берлин еПри 2016
 2017: няма – ФИА Формула Е Берлин еПри 2017

Победители

Статистика

Победи

Пилоти

Отбори

Националност на пилотите

Пол позиции

Пилоти

Отбори

Националност на пилотите

Най-бърза обиколка

Пилоти

Отбори

Националност на пилотите

Бележки 
  – При втория старт през 2017 г.

Източници